Il singolare del torneo di tennis Andijan Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Grant Stafford che ha battuto in finale Stéphane Simian 6-2, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes (secondo turno)
 Grant Stafford (Campione)
 David Nainkin (quarti di finale)
 Laurence Tieleman (quarti di finale)

 Alejandro Hernández (semifinali)
 Stéphane Simian (finale)
 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Wayne Black (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andijan Challenger 1996